Ива́н Семёнович Ерёменко (1921, Сумская область — ?) — советский партийный деятель, председатель исполнительного комитета Сумского областного сельского совета депутатов трудящихся (1963—1964). Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва.

Биография 
Член ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны. Находился на ответственной советской и партийной работе.

До марта 1959 года — 1-й секретарь Глинского районного комитета КПУ Сумской области.

В 1962 — январе 1963 года — начальник Роменского территориального производственного колхозно-совхозного управления Сумской области.

В январе 1963 — декабре 1964 года — председатель исполнительного комитета Сумского областного сельского совета депутатов трудящихся.

На 1966—1968 годы — секретарь Сумского областного комитета КПУ.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (26.02.1958)
 ордена
 медали

Источники 
 Еременко Иван Семенович

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Члены КПСС
Председатели Сумского облисполкома